A Nemzetközi Úszószövetség (FINA) 2016-ban a 20. alkalommal rendezte meg – nyolc versenyszámban – február 19. és február 24. között a műugró Világkupa-viadalt a brazíliai Rio de Janeiróban.

Miután 2016 januárjában a FINA budapesti vezetőségi ülésén felfüggesztették Mexikó tagságát – mert Guadalajara pénzügyi okokra hivatkozva visszalépett a 2017-es úszó-vb lebonyolításától, és a kirótt büntetést nem fizette meg – a nemzetközi eseményre benevezett 12 mexikói műugró a FINA zászlaja alatt vett részt a műugró-világkupán.

Kormos Villő 280,25 ponttal a 21., míg Reisinger Zsófia 237,30 ponttal a 33. lett a női toronyugrók selejtezőjében, s mivel nem jutottak tovább – mivel a középdöntőbe kerüléshez legjobb a 18 között kellett volna zárniuk – a műugrók utolsó kvalifikációs versenyén, így magyar női toronyugró nem jutott ki a 2016-os riói olimpiára. Kvótát Gondos Flórának sem sikerült szereznie 3 méteren, mivel az öt ugrására 230,35 pontot kapott, amivel az 54 fős mezőnyben csak a 38. helyen zárt.

A versenyszámok időrendje 
A világkupa eseményei helyi idő szerint:

A versenyen részt vevő nemzetek 
A világkupán 45 nemzet, valamint a FINA színeiben induló mexikóiak 216 sportolója – 106 férfi és 110 nő – vett részt, az alábbi megbontásban:

F = férfi, N = nő, SMF (Suspended Member Federation) = Mexikó, mint felfüggesztett tagszövetség

Eredmények

Éremtáblázat

Éremszerzők

Versenyszámok

Férfiak

3 méteres műugrás 

_*SMF (Suspended Member Federation): Mexikó, mint felfüggesztett tagszövetség

3 méteres szinkronugrás 

_*SMF (Suspended Member Federation): Mexikó, mint felfüggesztett tagszövetség

10 méteres toronyugrás 

_*SMF (Suspended Member Federation): Mexikó, mint felfüggesztett tagszövetség

10 méteres szinkronugrás 

_*SMF (Suspended Member Federation): Mexikó, mint felfüggesztett tagszövetség

Nők

3 méteres műugrás 

_*SMF (Suspended Member Federation): Mexikó, mint felfüggesztett tagszövetség

3 méteres szinkronugrás 

_*SMF (Suspended Member Federation): Mexikó, mint felfüggesztett tagszövetség

10 méteres toronyugrás 

_*SMF (Suspended Member Federation): Mexikó, mint felfüggesztett tagszövetség

10 méteres szinkronugrás 

_*SMF (Suspended Member Federation): Mexikó, mint felfüggesztett tagszövetség

Jegyzetek 

v